Geografia:
 Aoste (Itàlia)
 Aoste (Isèra)
 Aosta (Droma)